Сава Јовановић је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || Мати (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1967. || Арсеник и старе чипке (ТВ филм) || Гибс
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1974. || Једног лепог, лепог дана (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Паштровски витез (ТВ филм) || Чиновник 1
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци